Füßling steht für:

 eine Socke, die weit unterhalb der Knöchel endet
 Füßling (Tauchen), ein Tauchschuh